Просекова Светлана Николаевна (27 апреля 1940 г., Волоколамск, Московская область) — советский и российский библиотечный, культурный деятель; кандидат педагогических наук; заслуженный работник культуры РФ (2001); детская писательница.

Биография 
В 1975 году окончила Московский Государственный институт культуры (МГУКИ).

В 1981 году стала кандидатом педагогических наук.

С 1965 по 1995 годы работала в Государственной библиотеке им. Ленина (РГБ) на следующих позициях: младший библиограф, библиограф, редактор научно-исследовательского отдела библиотековедения и теории библиографии, младший научный сотрудник.

С 1996 по 2009 годы работала директором Центральной городской публичной библиотеки им. Н. А. Некрасова.

С 2002 года — главный редактор информационно-методического журнала «Вестник библиотек Москвы».

С 2006 года — член Редакционного совета информационно-аналитического журнала «Университетская книга».

В качестве директора библиотеки им. Н. А. Некрасова уделяла много внимания межнациональным отношениям в обществе через призму библиотечных связей.

По завершении профессиональной деятельности стала писать детские книги.

Заслуги 
 Разработка программы «Москва многонациональная», в рамках которой проводились мероприятия, посвящённые толерантности и противодействию насилию.
 Систематизация опыта работы библиотеки с людьми с ограниченными возможностями:
«В работе у нас есть два основных принципа — это обеспеченность и доступность». — Светлана Просекова
 Библиотека им. Н. А. Некрасова в годы управления Просековой в течение многих лет вела социально направленную программу, в рамках которой сёлам, малым городам, воинским частям, тюрьмам и т. п. направлялись книжные дары (в год более 100 тыс. книг).

Светлана Николаевна была организатором и руководителем нескольких проектов ЮНЕСКО, посвящённых развитию информационно-библиотечного дела. В течение многих лет возглавляла Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества при комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Опыт библиотечной работы почти 45 лет.

Членство 
 член общества друзей Александрийской библиотеки (Александрия, Египет)
 член Попечительского совета Российского Парламентского клуба

Семья 
Отец — Николай Кузьмич Хромов. Предки по линии отца — купцы: Кузьма Ефимович Хромов — известный московский купец. Мать — Екатерина Владимировна Васильева. Предки по линии матери — мещане.

Муж (второй брак) — Соколов Валерий Николаевич, офицер запаса.

Дети: дочь Ольга, 1959 г. р. и сын Валерий.

Награды и премии 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (23 декабря 2001 года) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (14 апреля 2005 года) — за большой личный вклад в организацию библиотечного дела и в связи с юбилейной датой со дня рождения
 Диплом «Памятная золотая медаль» «Пальмовая ветвь мира» ЮНЕСКО, 2000 г.;
 Медаль «К 60-летию освобождения г. Одессы от фашистских захватчиков»;
 Памятная медаль «К 100-летию М. А. Шолохова»;
 Удостоверение Ассамблеи народов России, 2005 г.;
 Победа на X Всероссийском конкурсе «Женщина-директор года» (2007) г.
 Благодарность Мэра Москвы, 2004 г.;
 Почётный диплом «За выдающийся вклад в профессиональное библиотечное движение в России» (2005 г.) Российской библиотечной ассоциации;
 Грамоты Министерства Культуры РФ;
 Грамота Правительства Москвы.

Сочинения 
 более 100 научных трудов (на научную, научно-методическую и библиоведческую тематику);
 Светлана Просекова. «Добро творит чудеса. Рассказы и сказки о тех, кто рядом с нами». — Издательство: У Никитских ворот, 2020 г. ISBN 978-5-00095-991-6

Литература 
Российские библиотекари: Москва / [составитель Н. А. Забелина]. — Москва : Альфа-М, 2009. — 339, [12] с. : портр. ; 22 см. — Алф. указ. в конце кн. — 1000 экз. — ISBN 978-5-98281-164-6 (в пер.)

Примечания 

Библиотековеды России
Библиотековеды СССР
Библиотекари России
Библиотекари Москвы
Выпускники Московского государственного института культуры
Члены Московской библиотечной ассоциации
Родившиеся в Волоколамске
Выпускники аспирантуры Московского государственного института культуры
Выпускники библиографического факультета Московского государственного института культуры